Николай Михайлович Елизаров: Елизаров, Николай Михайлович (1895—1955) — советский конструктор.
 Елизаров, Николай Михайлович (1937—2020) — советский, российский дипломат.